Ву́лиця Цюру́пи — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Цюрупи — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Сорокиному.

 Вулиця Цюрупи — колишня назва Щасливої вулиці в Дружківці.
 Вулиця Цюрупи — колишня назва Шпаковської вулиці в Житомирі.
 Вулиця Цюрупи — колишня назва вулиці Віктора Духовченка в Запоріжжі.
 Вулиця Цюрупи — колишня назва вулиці Бориса Тена в селі Зарічани, Житомирський район.
 Вулиця Цюрупи — колишня назва Таванської вулиці в Каховці.
 Вулиця Цюрупи — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Конотопі.
 Вулиця Цюрупи — колишня назва вулиці Майора Борищака в Кременчуці.
 Вулиця Цюрупи — колишня назва Крутої вулиці в Куп'янську.
 Вулиця Цюрупи — колишня назва Ногайської вулиці в Мелітополі.
 Вулиця Цюрупи — колишня назва Іванівської вулиці в Подільську.
 Вулиця Цюрупи — колишня назва Козацької вулиці в Таврійську.
 Вулиця Цюрупи — колишня назва вулиці Грушевського в Харкові.
 Вулиця Цюрупи — колишня назва вулиці Петра Калнишевського в селі Чорнянка, Каховський район.

Вулиця Цюрупи — вулиця в Астрахані.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Бабаєво.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Бірську.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Брянську.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Витегрі.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Вишньому Волочкові.
 Вулиця Цюрупи — вулиця у Воронежі.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Ішимбаї.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Курську.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Мелеузі.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Москві.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Октябрському.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Ростові-на-Дону.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Сібаї.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Сочі.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Стерлітамаці.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Туймазах.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Уфі.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Шацьку.
 Вулиця Цюрупи — вулиця в Янаулі.

Вулиці, названі на честь людей